A categoria até 58 kg masculino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 13 taekwondistas, cada um representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Até 58 kg masculino